Красноармейский сельсовет — упразднённое в 2011 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Красноармейский.

Население 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 638 человек.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 2 населённых пункта:

История 
В 2011 году Зятьковский сельсовет и Красноармейский сельсовет объединёны в Зятьковский сельсовет.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Панкрушихинского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2011 году